est un footballeur international japonais né le  à Tokyo. Il évolue au poste de défenseur au FC Tokyo.

Biographie

En club 

Il participe à la Ligue des champions d'Asie avec le club du FC Tokyo.

En équipe nationale 

Il reçoit sa première sélection en équipe du Japon le , contre l'équipe d'Australie (match nul 1-1). Ce match rentre dans le cadre des éliminatoires du mondial 2018.

Palmarès 
 Champion de J. League 2 en 2014 avec le Shonan Bellmare

Notes et références

Liens externes 
 

Footballeur international japonais
Joueur du FC Tokyo
Joueur de Shonan Bellmare
Joueur du Nagoya Grampus
Naissance en juin 1989
Naissance à Setagaya